Koninklijke Peijnenburg B.V. — een producent van voedingsmiddelen (koek)
 Gerard Peijnenburg (1919-2000) — een Nederlands topambtenaar en staatssecretaris
 Rinus Peijnenburg (1928–1979) — een Nederlands econoom en minister voor wetenschapsbeleid
 Mees Peijnenburg (1989) — een Nederlands acteur

Zie ook 
 Pijnenburg (doorverwijspagina)